Brockhoff ist der Familienname folgender Personen:

Herkunft und Bedeutung 
Brockhoff ist ein Wohnstättenname.

Varianten 
 Bruckhoff

Namensträger 
 Adolf Brockhoff (1919–1997), deutscher Priester
 Aloys Brockhoff (1739–1825), Stiftskanoniker, letzter Offizial des Stiftes Essen
 Belle Brockhoff (* 1993), australische Snowboarderin
 Bruno Brockhoff (1903–1949), deutscher sozialistischer Politiker
 Dave Brockhoff (1928–2011), australischer Rugby-Union-Spieler
 Evelyn Brockhoff (* 1955), deutsche Kunsthistorikerin

 Friedrich Brockhoff (1845–1926), deutscher Pädagoge und Musiker
 Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff (* 1949), deutscher Politiker (CDU)
 Jan Brockhoff (* 1994), deutscher Radrennfahrer
 Johann Brockhoff (1871–1942), deutscher Maler und Grafiker
 Johann Nepomuk Brockhoff (1757–1822), deutscher Jurist und Geheimer Hofrat
 Julius Franz Brockhoff (1824–1898), deutscher Kaufmann und Politiker
 Klaus Brockhoff (* 1939), deutscher Ökonom
 Kilian Brockhoff (* 2004), deutscher Basketballspieler
 Moritz Kleine-Brockhoff (* 1968), deutscher Basketballspieler und Journalist
 Stefan Brockhoff, Sammelpseudonym dreier deutschsprachiger Krimi-Autoren
 Thomas Kleine-Brockhoff (* 1960), deutscher Journalist und Experte für Außenpolitik
 Wilhelm Brockhoff (1886–1966), deutscher Oberbürgermeister von Bocholt

Namenforschung

Siehe auch 
 Brokof
 Brokoff
Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname